Дискография американского поп-дуэта супругов Сонни и Шер.

Для каждого альбома и сингла приведены высшие позиции в официальном американском и британском хит-парадах.

Альбомы

Студийные

Концертные

Саундтреки

Синглы

См. также
 Дискография Шер

Примечания 

Сонни и Шер
Сонни и Шер
Сонни и Шер